ZPI steht für:
 Pinner (London Underground) (Railstation-Code)
 ZPI-Ring

zpi steht für:
 Quiegolani-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung